

Cucina 
 Bibik – dolce indiano e portoghese

Persone 
 Aleksei Bibik – scrittore russo
 Ol'ga Bibik – arrampicatrice russa
 Tatjana Bibik – giocatrice di badminton russa